Topkapi steht für:

 Topkapı (Istanbul), ein Viertel im Istanbuler Stadtteil Fatih
 Topkapı-Palast in Istanbul
 ein Stadttor in der Theodosianischen Mauer, siehe Theodosianische Mauer #Verlauf
 Topkapi (Roman), Thriller von Eric Ambler aus dem Jahr 1962
 Topkapi (Film), US-amerikanische Romanverfilmung aus dem Jahr 1964